Bira kan henvise til flere artikler:
 Bira (flod) – en 424 km lang flod i den fjernøstlige russiske region Jødiske autonome oblast
 Bira (by) – en by på 3.700 indbyggere i den fjernøstlige russiske region Jødiske autonome oblast
 Boura – Bira er en alternativ stavemåde for den oldgræske by Boura
 Bira (maskinpistol) – en nepalesisk maskinpistol
 Prince Bira – (1914–1985), en thailandsk racerkører